Physalidiopsis är ett släkte av svampar. Physalidiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Physalidiopsis